Мино́а-Педья́да () — община (дим) в Греции на юге острова Крит на побережье Ливийского моря в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 398,206 квадратного километра. Плотность 44,11 человека на квадратный километр. Административный центр — . Исторические центры — Аркалохорион и Кастелион. Димархом на местных выборах 2014 года избран Захариас Калойеракис ().

Создана с 2011 года по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Аркалохорион, Кастелион и Трапсанон.

Административное деление 

Община (дим) Фест делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ираклион